Matzka ist der Familienname folgender Personen:

 Anica Matzka-Dojder (* 1953), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin
 Christian Matzka (* 1959), österreichischer Historiker und Geograph
 Manfred Matzka (* 1950), österreichischer Sektionschef und Leiter der Sektion I (Präsidialsektion) im Bundeskanzleramt von Bundeskanzler Werner Faymann
 Ralf Matzka (* 1989), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer